Max Pracher ist der Name folgender Personen:

* Max von Pracher (1819–1888), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker 
 Max Pracher (Musikpädagoge) (1871–??), deutscher Musikpädagoge, Musiker und Chorleiter